Ouallene (auch Ouallen) ist ein ehemaliges Fort (Bordj) in der algerischen Sahara.

Ouallene liegt ca. 250 km südöstlich von Reggane und ca. 60 km östlich der Tanezrouftpiste bzw. Nationalstraße 6 am Südrand des Asedjrad-Gebirges.

Die Oase diente in der Vergangenheit der Wasserversorgung in der Tanezrouft. Der im Jahre 1960 verlassene französische Stützpunkt Poste Weygand wurde von Ouallene aus mit Wasser versorgt.

Weblinks 
 Fort Ouallen auf Forts du Sahara Central mit historischen Fotos (französisch)

Einzelnachweise 

Oase (Algerien)
Provinz Adrar
Festung in Afrika
Ehemalige Festung
Festung in Algerien